Taxonomie steht für:
 Taxonomie, hierarchische Klassifikation in den Naturwissenschaften
 In der Linguistik: Taxonomie (Linguistik)
 In der Biologie: Systematik (Biologie)
 In der Informatik: Ontologie (Informatik)
 Verschiedene EU-Verordnungen:
 Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung), welche Nachhaltigkeits-Offenlegungspflichten von Finanzdienstleistern regelt
 Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung), ein „grünes“ Klassifizierungssystem für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten